Па́вел Смирно́в: Смирнов, Павел Агафангелович (1894—1948) — советский физик.
 
 Смирнов, Павел Алексеевич (род. 1994) — российский сноубордист.
 
 Смирнов, Павел Евдокимович (1909—?) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.
 Смирнов, Павел Кузьмич (1890—1963) — член Военного совета Сибирского военного округа, генерал-майор.
 Смирнов, Павел Леонтьевич — заместитель Председателя Совнаркома — председатели Госплана КазССР (1938).
 Смирнов, Павел Михайлович (1908—1943) — танкист, механик-водитель, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Павел Павлович (1934—2007) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 
 Смирнов, Павел Степанович (1855—1914) — городской голова Красноярска (1910—1914).
 Смирнов, Павел Фёдорович (1877—1938) — священномученик Смирнов, Павел (род. 1988) — российский хоккеист..

Примечания